«Парк ю́рского пери́ода» ():
 «Парк юрского периода» — научно-фантастический роман Майкла Крайтона (1990).
 «Парк юрского периода» — медиафраншиза, основанная на романах Майкла Крайтона.

 Фильмы
 «Парк юрского периода» — фильм Стивена Спилберга; первый из одноимённой киносерии (1993).
 «Парк юрского периода: Затерянный мир» — фильм Стивена Спилберга по роману Майкла Крайтона «Затерянный мир» (1997).
 «Парк юрского периода III» — фильм Джо Джонстона (2001).

Игры
 Jurassic Park (NES) — видеоигра в жанре экшн по фильму «Парк Юрского периода», разработанная и выпущенная компанией Ocean на игровых консолях NES и Game Boy (1993).
 Jurassic Park (SNES) — видеоигра в жанре экшн для консолей SNES (1993).
 Jurassic Park (Sega) — игра компании BlueSky Software для консоли Sega Genesis (1993).
 Jurassic Park: Rampage Edition — переиздание игры BlueSky Software для Sega Genesis (1994).
 Jurassic Park III
 Jurassic Park 3: Island Attack
 Jurassic Park: Chaos Island
 Jurassic Park: Operation Genesis — симулятор менеджера для PC (Windows), Xbox и Playstation 2 (2003).
 The Lost World: Jurassic Park (игра, PlayStation и Saturn) — экшн-платформер компании DreamWorks Interactive для приставки PlayStation (1997).
 The Lost World: Jurassic Park (игра, Mega Drive) — игра в жанре экшн студии Appaloosa Interactive, изданная эксклюзивно для консоли Sega Mega Drive (1997).
 Jurassic Park: Trespasser — игра на выживание студии DreamWorks Interactive.
 Jurassic Park Interactive
 Jurassic Park: Survival — невышедшая игра для платформы PlayStation 2 (2002).
 Warpath: Jurassic Park — файтинг компании Black Ops Entertainment для игровой приставки PlayStation (1999).
 Jurassic Park: The Game — графическая приключенческая игра компании Telltale Games для PC, Mac, PlayStation 3, Xbox 360 (2011).
 LEGO: Jurassic World, 2015

См. также 
 Юрский период — один из геологических периодов Земли.
 Плейстоценовый парк (реальный проект) — заказник в нижнем течении Колымы на северо-востоке Якутии.
 «Мир юрского периода» (2015) — продолжение фильмов в этой же франшизе.